Brüchner ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Brüchner (* 1990), deutsche Sängerin, Komponistin und Texterin, siehe Lilly Among Clouds
 Helmut Brüchner (1921–2007), deutscher Möbelunternehmer